Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1944 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Frank Parker je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1944